Le tournoi de tennis du Surrey est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1972 se dispute à Surbiton du  au .

Joyce Barclay remporte le simple dames. En finale, elle bat Patti Hogan.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Lesley Charles et Jackie Fayter-Hough.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Surrey
 Saison 1972 de tennis féminin

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

dames 1972
Surrey
Tennis en Angleterre en 1972
Tennis en mai 1972
Tennis en juin 1972